

Presentación previa 
Guillermo Durán y Máximo González son los campeones defensores.

Cabeza de serie

  Facundo Bagnis /  Diego Schwartzman (Finalistas)
 ''' Guido Andreozzi /  Guillermo Durán (Campeones)
  Fabiano de Paula /  Fernando Romboli (Primera ronda)
  Guilherme Clezar /  Fabricio Neis ''(Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014